Westheide ist der Name folgender Orte:

 der Gemeinde Westheide, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Westheide ist der Familienname folgender Personen:

 August Westheide (1863–1939), westfälischer Politiker
 Wilfried Westheide (* 1937), deutscher Biologe und Chemiker